Escher is een achternaam die zowel in Nederland, Duitsland als Zwitserland voorkomt. Bekende personen met deze achternaam zijn:
Hans Conrad Escher vom Glas senior (1743–1814)
Hans Conrad Escher vom Luchs senior (1743–1814), Zwitsers politicus, stadspresident van Zürich
Hans Conrad Escher (von der Linth) (1767–1823) Zwitsers landschapsschilder, politicus en waterbouwkundig ingenieur
 Heinrich Escher (1789-1870), Zwitsers jurist
Arnold Escher (von der Linth) (1807–1872), Zwitsers geoloog, zoon van Hans Conrad Escher von der Linth
Hans Conrad Escher vom Luchs junior (1814–1867)
Hans Conrad Escher vom Glas junior (?–1849)
Alfred Escher (1819–1882), Zwitsers industrieel, rechtsgeleerde en politicus 
George Arnold Escher (1843–1939), Nederlands waterbouwkundig ingenieur
 Lydia Welti-Escher (1858-1891), Zwitserse filantrope en mecenas
 Nanny von Escher (1855-1932), Zwitserse schrijfster
Berend George Escher (1885–1967), Nederlands geoloog, zoon van George Arnold Escher
Josef Escher (1885–1954), Zwitsers politicus (bondsraad)
Maurits Cornelis Escher (1898–1972), Nederlands grafisch kunstenaar, bekend als M.C. Escher, zoon van George Arnold Escher
Rudolf George Escher (1912–1980), Nederlands componist, zoon van Berend George Escher
Arthur Escher (1928), Nederlands-Zwitsers geoloog, zoon van Maurits Cornelis Escher
Joachim Escher (1962), Duits wiskundige
 Konrad Escher (1882-1944), kunsthistoricus en hoogleraar
 Wilhelm Caspar Escher (1859-1929), Zwitsers bankier en bestuurder

Achternaam